Mecze o Superpuchar Europy 1993 zostały rozegrane 12 stycznia i 2 lutego 1994 roku pomiędzy Milanem, finalistą Ligi Mistrzów UEFA 1992/1993 oraz Parmą, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1992/1993. Parma zwyciężyła w dwumeczu 2:1 po dogrywce, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Parma

A.C. Milan

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 12 stycznia 1994 na Stadio Ennio Tardini w Parmie. Frekwencja na stadionie wyniosła 8 083 widzów. Mecz sędziował Manuel Díaz Vega z Hiszpanii. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 1:0 po bramce Jeana-Pierre Papina w 43. minucie.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 2 lutego 1994 na San Siro w Mediolanie. Frekwencja na stadionie wyniosła 24 074 widzów. Mecz sędziował Kurt Röthlisberger ze Szwajcarii. Mecz zakończył się zwycięstwem Parmy 2:0 po dogrywce. Bramki dla Parmy strzelili Roberto Néstor Sensini w 23. minucie oraz Massimo Crippa w 95. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1992/1993)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1992/1993)

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

1993 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA